Limenária kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Limenária (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 
 Limenária (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar